Swietłow (f. Swetłowa), Svetlov – nazwisko
 (3483) Svetlov – planetoida